Til My Casket Drops — четвертий студійний альбом американського репера C-Bo, виданий лейблом AWOL Records 24 лютого 1998 р. Виконавчий продюсер: Фредді «T» Сміт. Виконавчий співпродюсер: Андреа Сміт. Платівка посіла 4-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 41-ше місце чарту Billboard 200. На «Money by the Ton» існує відеокліп.

У записі альбому взяли участь Spice 1, E-40, Big Syke, The Outlawz, X-Raided, Killa Tay, Lunasicc та ін. У 2002 West Coast Mafia Records, власний лейбл C-Bo, перевидав Til My Casket Drops.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1998
Альбоми C-Bo
Англомовні музичні альбоми